Das The Lipton Championships 1995 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen auf Key Biscayne, Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 17. bis 26. März 1995 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Kimiko Date mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario mit 7:5, 2:6 und 6:3 gegen Gigi Fernández / Natallja Swerawa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)